Брэдфилд () — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Брэдфилд, Билл (1910—2006) — австралийский инженер и дипломат, представитель Австралии в ICAO.
 Брэдфилд, Джеймс Дин (род. 1969) — британский музыкант, гитарист и вокалист.
 Брэдфилд, Джон (1925—2014) — британский учёный, биолог.
 Брэдфилд, Кен (род. 1929) — канадский яхтсмен, участник Олимпийских игр 1952 года.
 Брэдфилд, Кэмерон (род. 1987) — игрок в американский футбол.
 Брэдфилд, Роджер (1924—2022) — американский детский писатель, иллюстратор.

Топоним 
 Брэдфилд (:en:Bradfield, South Yorkshire) — община в Южном Йоркшире, Англия, Великобритания.